Сезон 1930—1931 у Серії А — 34-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Грассгоппер.

Схід 

Результати

Центр 

Результати

Додатковий матч

|}

Захід 

Результати

Фінал 

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1931
Швейцарія
Швейцарія